Bienendorf bezeichnet

 Včelná, Gemeinde im Okres České Budějovice, Tschechien
 von 1936 bis 1945 die Ortschaft Łowkowice, Landgemeinde Kluczbork, Polen

Siehe auch:
 Biehnendorf
 Biendorf